Тарантелла — итальянский народный танец

 См. также
 Последняя тарантелла — российский фильм-балет 1992 года
 Операция «Тарантелла» — операция внешней разведки СССР